Перак () — штат у складі Малайзії
 Перак — річка у малайському штаті Перак
 Перак — футбольний клуб з малайського міста Іпох, столиці штату Перак
 Перак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот